«Протистояння» — радянський п'ятисерійний телевізійний художній фільм 1985 року, режисера Семена Арановича.
 «Протистояння» — американський фантастичний мінісеріал 1994 року.
 «Протистояння» (інші назви «Двобій», «Сутичка») — американський кримінальний бойовик 1995 року.
  — США, («Mandela and de Klerk»), режисер Джозеф Сарджент.
 «Протистояння» — американський фантастичний бойовик 2001 року.
  — Індія, («Aitraaz») режисер Аббас Мастан.
 «Протистояння» — Росія, («Противостояние») режисер Віталій Воробйов.
  — США, («The Clique»), режисер Майкл Лембек.
 «Протистояння» — французько-російсько-український драматичний фільм 2014 року, режисера Джонатана Тайєба.